Il singolare del torneo di tennis BMW Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrej Česnokov che ha battuto in finale Martin Střelba 5-7, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (semifinali)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Emilio Sánchez (terzo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Martin Střelba (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (campione)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Mark Woodforde (secondo turno)

 Andrej Česnokov (semifinali)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (terzo turno)
 Christian Bergström (secondo turno)
 Patrik Kühnen (secondo turno)
 Leonardo Lavalle (terzo turno)
 Carl-Uwe Steeb (terzo turno)
 Javier Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 1989